

Населені пункти та їхні частини

 Броново — село в гміні Візна Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Броново — село в гміні Кемпіце Слупського повіту Поморського воєводства
 Броново — село в гміні Стеґна Новодворського повіту Поморського воєводства
 Броново — село в гміні Полчин-Здруй Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства
 Броново — осада в гміні Суш Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки